Unfinished Business (White Lies), een single van de Engelse indierockband White Lies
 Unfinished Business (EPMD), een album van de Amerikaanse rapgroep EPMD
 Unfinished Business (1941), een film van Gregory La Cava
 Unfinished Business (1984), een film van Don Owen
 Unfinished Business (1985), een film van Bob Ellis
 Unfinished Business (1987), een film van Viveca Lindfors
 Unfinished Business (2015), een film van Ken Scott